Джемима Джелагат Сумгонг (, род. 21 декабря 1984 года) — кенийская легкоатлетка, бегунья на длинные дистанции, олимпийская чемпионка 2016 года в марафоне. 

В 2017 году была дисквалифицирована на 4 года за применение эритропоэтина. 17 января 2019 года отстранена от соревнований на восемь лет.

Достижения

Полумарафоны 
 2004:  Гётеборгский полумарафон - 1:18.11
 2005: 4-е место на Денверском полумарафоне - 1:17.49
 2005:  Полумарафон в Паркерсберге - 1:16.56
 2006:  Полумарафон в Сент-Огюстене - 1:12.08
 2010:  Полумарафон в Коамо - 1:15.54
 2010: 5-е место на Берлинском полумарафоне - 1:11.25
 2010:  Полумарафон в Сан-Бласе - 1:15.34
 2011:  Полумарафон в Кабарнете - 1:12.58
 2012:  Полумарафон в Стрезе - 1:08.35
 2012:  Филадельфийский полумарафон - 1:08.39
 2014:  Лиссабонский полумарафон - 1:08.48
 2014:  Полумарафон в Луанде - 1:08.32
 2016: 5-e место на Рас-эль-Хаймском полумарафоне - 1:06.58

Марафоны 
 2006:  Марафон в Лас-Вегасе - 2:35.13
 2007: 4-e место на Франкфуртском марафоне - 2:29.41
 2008: 11-е место на Мумбайском марафоне - 2:44.12,0
 2008:  Марафон Сан-Диего - 2:30.18
 2010: 5-e место на марафоне в Сан-Диего - 2:32.31
 2011:  Марафон в Кастельоне - 2:28.32
 2012:  Бостонский марафон - 2:31.52
 2013:  Роттердамский марафон - 2:23.27
 2014: 4-e место на Бостонском марафоне - 2:20.41
 2014:  Нью-Йоркский марафон - 2:25.10
 2015: 6-e место на Лондонском марафоне - 2:24.23
 2015: 4-е место на чемпионате мира в Пекине - 2:27.42
 2016:  Лондонский марафон - 2:22.58

Личная жизнь 
Джемима Сумгонг замужем за марафонцем Ноем Таламом, у них есть дочь 2011 года рождения. Она тренируется в Капсабете под руководством итальянского специалиста Клаудио Бераделли.

Примечания 

Марафонцы Кении
Олимпийские чемпионы от Кении
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года